Il Torneo di pallacanestro maschile NCAA Division I 2021 si è disputato dal 18 marzo al 5 aprile 2021, data della finale allo Lucas Oil Stadium di Indianapolis. Si tratta della 82ª edizione della manifestazione, e vi partecipano 68 squadre.

Squadre qualificate 
Le squadre qualificate all'edizione 2021 sono 68, suddivise in quattro gironi. Come previsto dal regolamento della NCAA, accedono automaticamente di diritto al torneo le squadre vincitrici delle singole Conference. I rimanenti posti vengono assegnati secondo il criterio dellat-large bid, ovvero secondo una scelta effettuata da dieci rappresentanti (tra Atletic directors e Commissioner'') delle varie Conference.

 West Region 

 East Region 

 South Region 

 Midwest Region 

 Risultati 
 First Four 

 West Regional 

 East Regional 

 South Regional 

 Midwest Regional 

 Final Four 

 Tabellini SemifinaliFinale Formazione vincitrice Allenatore''':  Scott Drew

Note

Voci correlate 
National Invitation Tournament 2021

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 Sito ufficiale

Pallacanestro nel 2021
Campionato di pallacanestro NCAA Division I